

Presentación previa 
El checo Radek Štěpánek es el campeón defensor.

Cabezas de serie 

  David Goffin
  Igor Sijsling
  Jiří Veselý
  Thomaz Bellucci

<ol start=5>
 ''' Dudi Sela
  Paul-Henri Mathieu ''(Baja)
 ''' Andreas Haider-Maurer
 ''' Dustin Brown
 ''' Tobias Kamke

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014